Eckershof ist der Ortsname von

 Eckershof (Bindlach), Ortsteil der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Eckershof (Stein), Ortsteil der Stadt Stein, Landkreis Fürth, Bayern